Le terme arabe bled (بلاد - balad) désigne « la ville », « la région », mais aussi « le pays » ; pour les citadins, il signifie « le centre-ville ». Lorsqu'il est employé par des émigrés vers des pays francophones, il signifie « le pays d'origine » ou « le village d'origine ». De là, en argot français, un bled est un petit village, avec connotation péjorative ou affective de lieu perdu dans l'espace, et parfois dans le temps.

Par ailleurs, le terme bled peut désigner :

Patronyme 

 Odette (1907-1991) et Édouard Bled (1899-1996), couple d'instituteurs français, auteurs d'un manuel d'orthographe, grammaire et conjugaison françaises, appelé en langage courant le Bled ;
 leur fils, Jean-Paul Bled (né en 1942), historien du monde germanique.

Toponyme 
 Bled, une ville de Slovénie, et le lac homonyme voisin.

Autres 
 un groupe de musique américain, The Bled ;
 un journal de la presse militaire coloniale française publié de 1955 à 1962, Le Bled ;
 une équipe slovène de volley-ball masculin, Bled ;
 l'ensemble des céréales cultivées en Europe (toujours employé au pluriel : bleds), blé, seigle notamment ;
 en langage courant, le Bled, manuel d'orthographe, grammaire et conjugaison françaises rédigé par Odette et Édouard Bled.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme